Glinojeck – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Glinojeck
 Glinojeck – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim
 Glinojeck – dawna gromada
 Glinojeck – kolejowa stacja towarowa w Zygmuntowie, w województwie mazowieckim